Людмила Борисовна Чиркова (род. 9 ноября 1949, Москва) — советская и российская актриса театра и кино, театральный педагог, дочь Б. П. Чиркова.

Биография 
Людмила Борисовна Чиркова родилась 9 ноября 1949 года в актёрской семье Бориса Чиркова и Людмилы Геника-Чирковой. Училась в ГИТИСе, сначала на театроведческом факультете, но вскоре перевелась на актёрский (курс Григория Конского), где её однокурсниками были Михаил Филиппов и Станислав Садальский. Окончила вуз в 1973 году.

С 1973 года — актриса Московского драматического театра им. Н. В. Гоголя (с 2013 по 2022 год — актриса Гоголь-центра). 

Преподаёт на кафедре актёрского мастерства во ВГИКе.

В 2017 году сыграла в сериале «Оптимисты», создав яркий образ секретаря отдела в МИДе.

Семья 
 Дед — советский кинорежиссёр Юрий Евгеньевич Геника (1893—1965), проректор ВГИКа.
 Отец — известный советский актёр театра и кино Борис Петрович Чирков (1901—1982), народный артист СССР .
 Мать — актриса и педагог Людмила Юрьевна Геника-Чиркова (1923—2019), заслуженная артистка РСФСР.
 Муж — Николай Михайлович Васильев, кандидат физико-математических наук, начальник отдела в Минэкономразвития.
 Сын — кинооператор Максим Чирков (род. 1984).

Творчество

Работы в театре 
 «Слепой падишах» (Н. Хикмет) — третья ведьма
 1973 — «Шутник» (Е. Габрилович) — Лида
 1973 — «Одни без ангелов» (Л. Жуховицкий) — Зойка
 1973 — «Живая музыка» — Алёнушка
 1973 — «Карьера Бекетова» — Таня
 1974 — «Рок-н-ролл на рассвете» — Арлин
 1974 — «Тревожный месяц вересень» — Васька
 1974 — «Как стать главным инженером» — Влада
 1975 — «Пока арба не перевернулась» — Цаго
 1975 — «Иван-да-Марья» — Марья
 1976 — «Багряный бор» — Райка
 1976 — «Старым казачьим способом» — Райка
 1977 — «Дикая утка» (Г. Ибсен) — Хедвиг
 1977 — «Верхом на дельфине» — Света
 1978 — «Дело» (А. Сухово-Кобылин) — Лида
 1980 — «Закон» — Алла
 1981 — «Птички» (Ж. Ануй) — Роза
 1982 — «Пролетая над гнездом кукушки» — Флинн
 1983 — «Так погиб Гуска» — старшая дочь
 2002 — «Черное молоко» — массовка
 2013 — «Ёлка у Ивановых» — дочь
 2014 — «Сталкер» — старушка
 2015 — «Хармс Мыр» — профессор Трубочкин

 Фильмография 
  — Машенька — Машенька2010 — Склифосовский (телесериал) — эпизод
  — Невидимки (19-я серия, «Американская трагедия») — Вера Павловна
2011 — Институт благородных девиц (телесериал) — мать Штольц
2012 — Везучая — соседка
2013 — «Сестра моя любовь» — медсестра
2013 — «Куда уходит любовь» — бабушка
2014 — «Марьина роща» — соседка
2015 — «Клинок монаха» — соседка ведьма
2016 — «Круговорот» — жена профессора
2016 — «Конверт» — старушка
2017 — «Оптимисты» — Надежда Петровна, секретарь  — Синичка-2 — Ирина Лазаревна Блохина  — Грозный — Ефросинья Старицкая  — МУР-МУР — Зинаида Петровна  — Зверобой — Машенька, юродивая''

Примечания

Ссылки 
 Чиркова Людмила Борисовна на сайте Гоголь-центра
 О профессии и о себе. Интервью с актрисой. Музыкальная правда, Июнь 5, 2009. № 17

Выпускники актёрского факультета ГИТИСа
Персоналии:Московский драматический театр им. Н. В. Гоголя
Преподаватели ВГИК